Дашийн:

 Дашийн Бямбасурэн (род. 1942) — премьер-министр Монголии.
 Дашийн Дамба (1908—1993) — монгольский политический деятель.